Буксир-тральщик «Кирил Попов» () — один из тральщиков военно-морского флота Болгарии во время второй мировой войны.

История 
Буксир был построен в 1920-е годы в городе Монфальконе (королевство Италия) и куплен для Болгарского речного пароходства. В 1942 году был мобилизован в состав болгарского военно-морского флота.

После присоединения Болгарии к Антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 года, буксир был переоборудован в катер-тральщик и зачислен в состав советской Дунайской флотилии под обозначением -659, затем возвращён Болгарии.

«Кирил Попов» со смешанным болгаро-советским экипажем принимал активное участие в разминировании русла реки Дунай, он действовал в составе болгарского минно-трального полудивизиона при минно-тральной бригаде советской Дунайской военной флотилии, в который вместе с ним также входили три других болгарских судна (буксир-тральщик «Искър», буксир-тральщик «Христо Ботев» и моторный катер «моторен катер № 2»).

В августе 1945 года он был демобилизован, передан в состав Болгарского речного пароходства, а в дальнейшем — передан сахарному заводу в городе Русе.

Описание 
Корабль представлял собой 177-тонный паровой однотрубный буксир с металлическим корпусом, оснащённый электромагнитным и акустическим тралом.

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Тральщики Болгарии